Lassner oder Laßner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lassner (* 1985), österreichischer Handballspieler
 Gerd Laßner (1940–2005), deutscher Mathematiker